Мали може да се отнася за:
 Мали, държава в Западна Африка
 Федерация Мали, обединение на днешните Мали и Сенегал през 1959-1960
 Империя Мали, държава в Западна Африка през 13-16 век
 Мали, град в Гвинея
 Мали, река в Мианмар